Гран-при Венгрии 2000 года - двенадцатый этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 2000 года. Прошёл на трассе Хунгароринг в Будапеште, Венгрия. Соревнования состоялись 13 августа 2000 года.

Гонка 

|}

 Лучший круг: Мика Хаккинен 1:20,028

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Венгрии